Гент — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гент, Виллем-Йозеф ван (1626—1672) — лейтенант-адмирал Голландского флота.
 Гент, Лилиан (1876—1953) — американская художница-импрессионист.
 Гент, Хендрик ван (1900—1947) — нидерландский астроном.

Топоним 
 Гент (; ) — город в Бельгии, столица провинции Восточная Фландрия.
 Гент — город в округе Лайон, штат Миннесота, США.

В спорте 
 «Гент» — бельгийский футбольный клуб.

См. также 
 Ван Гент
 Гентингтин
 Генк